La palabra bloqueo puede referirse a:

 al bloqueo como estrategia militar o económica;
 al Bloqueo Continental ejercido por la Francia napoleónica contra Gran Bretaña;
 al sistema de bloqueo en el ámbito ferroviario;
 al bloqueo de vías de comunicación terrestre, una medida de fuerza utilizada por los más diversos sectores sociales con el fin de protestar o realizar reclamos;
 al bloqueo en informática, también conocido informalmente como baneo (del inglés to ban, prohibir);
 al bloqueo anestésico, o locorregional, al que se sujeta un paciente durante una intervención quirúrgica.